In der folgenden Liste sind die Außenminister Armeniens aufgeführt.

Quelle: Außenministerium der Republik Armenien

Weblinks 
 Die Geschichte des armenischen Außenministeriums (Offizielle Ministeriumswebseite) (englisch)

Einzelnachweise 

Armenien
!
Armenische Regierung